Senno steht für
 Senno, deutscher Name von Sjanno, Weißrussland, siehe Schlacht von Senno
Senno ist Namensform
 Giovanni Battista Seni (um 1600–1656), italienischer Astrologe und Leibarzt von Wallenstein
Senno ist Vorname:
  Senno Salzwedel (* 1959), deutscher Gewichtheber
Siehe auch:
 Seno